Línea 107 puede referirse a:

 Línea 107 de colectivos de Buenos Aires, Argentina.
 Línea 107 de colectivos de Rosario, Argentina.
 Línea 107 de autobuses de Madrid, España.
 Línea 107 de autobuses de Lima, Perú.
 Antigua Línea 107 de ómnibus de Montevideo, Uruguay.